Jarlsberg (kaas) - Noors kaassoort
 Jarlsberg (landgoed) - Noors landgoed
 Jarlsberg (graafschap) - voormalig Noors graafschap, nu in Vestfold og Telemark
 Jarlsberg Avis - Noors dagblad
 Jarlsberg Travbane - Noorse drafbaan
 Jarlsbergtunnel - Noorse spoortunnel

 Wedel Jarlsbergland - schiereiland op Spitsbergen
 Fritz Wedel Jarlsberg - Noors minister, naamgever van bovenstaand schiereiland